Butyn steht für:
 Butyn (Russland), ein Dorf in Russland
 Butyn (Ukraine), ein Dorf in der Ukraine